Auger oder Augér ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Auger (1889–1917), französischer Pilot im Ersten Weltkrieg
 Arleen Augér (1939–1993), US-amerikanische Sopranistin
 Brian Auger (* 1939), britischer Jazz- und Rockorganist
 Claudine Auger (1941–2019), französische Schauspielerin und Model
 Dominic Auger (* 1977), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Félix Auger-Aliassime (* 2000), kanadischer Tennisspieler
 Hippolyte Auger (1797–1881), französischer Schriftsteller
 Isabelle Auger (* 1969), kanadische Wasserballspielerin
 Louis-Simon Auger (1772–1829), französischer Literaturhistoriker
 Ludovic Auger (* 1971), französischer Radrennfahrer
 Malika Auger-Aliassime (* 1998), kanadische Tennisspielerin
 Pierre Auger (1899–1993), französischer Physiker
 Victor Auger (1864–1949), französischer Chemiker

AugEr steht für:
 Augustiner-Eremiten, ein christlicher Orden

Siehe auch:
 Auger-Elektronen-Spektroskopie
 Auger-Effekt
 Pierre-Auger-Observatorium
 Auger Hill, Hügel im ostantarktischen Viktorialand
 Augerius
 Augier
 Augert
 Oger (Begriffsklärung)

Abkürzung